In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale bosniaca. Quelli in grassetto militano tutt'oggi con I Dragoni.

Le statistiche sono aggiornate al 23 settembre 2022, i giocatori in grassetto sono ancora in attività

Note

Collegamenti esterni
 
 

 
Bosnia ed Erzegovina